Localités :
 Greifenstein (Hesse), municipalité allemande.

Il existe plusieurs châteaux portant le nom de , parmi lesquels : 

 le château de Greifenstein en Franconie (Bavière, Allemagne) ;
 le château de Greifestein en Basse-Autriche, Autriche ;
 le château du Greifenstein en Alsace, France ;
 le château de Greifenstein dans le canton des Grisons, Suisse .